Long Hòa (An Giang), een xã in het district Phú Tân, provincie An Giang, Vietnam.
 Long Hòa (Cần Thơ), een Phường in het district Bình Thủy, provincie Cần Thơ, Vietnam.
 Long Hòa (Ho Chi Minhstad)
 Long Hòa (Long An)
 Long Hòa (Châu Thành, Trà Vinh)
 Long Hòa (Duyên Hải, Trà Vinh)
 Long Hòa (Bình Dương)
 Long Hòa (Tiền Giang)
 Long Hòa (Bến Tre)